Архиепископ Алексий (в миру Алексей Степанович Орлов; 1862—1937) — архиепископ Омский, причислен к лику святых как священномученик.
 Епископ Алексий (в миру Владимир Павлович Орлов; род. 1974) — епископ Серовский и Краснотурьинский.